Ларарий (, от лат. «lares») — в римском доме культовое помещение или место поклонения домашним богам — ларам, пенатам.
Название «ларарий» известно с императорского периода, прежде алтарь называли sacrarium, sacellum или aedicula.

Первоначально ларарий находился в атрии, позднее в кухне или спальне, иногда в саду или перистиле. Ларарий мог быть украшен колоннами, сводами, росписями. В помпейских домах ларарий представлен в виде комнаты или архитектурного украшения стены, ниши, росписи на стене.

Часто в ларарии выставлялись и скульптурные изображения предков. Ежедневно после сна домочадцы молились у ларария, во время трапез оставляли подношения с едой и вином, прощались при отъезде, просили удачи и защиты.

Литература 
 Римский дом. Ларарий

Ссылки 

Архитектура Древнего Рима
Религия в Древнем Риме
Помещения Древнего Рима